Carlos Castaño puede referirse a:

 Carlos Castaño Gil (1965 - 2004), jefe paramilitar colombiano.
 Carlos Castaño Panadero (1979 - ), ciclista español.